Worcester County (Maryland)
Worcester County (Massachusetts)